Соціальна екологія — розділ екології про відносини між суспільством і природою;
 Соціальна екологія — наукова теорія Мюррея Букчина.